German Masters — профессиональный снукерный турнир. В сезонах 1995/96—1997/98 был рейтинговым в качестве замены турнира European Open под названием German Open (открытый чемпионат Германии). В следующем сезоне, 1998/99, под именем German Masters был уже нерейтинговым и прекратил затем существование на более чем 10 лет. Лишь в сезоне 2010/11 турнир был возобновлён под названием German Masters, получив рейтинговый статус.

Победители

Примечания

Ссылки 

 Архив снукера Криса Тёрнера: Турнир German Open 

German Open